Заиченко:

 Заиченко — село на Украине, находится в Новоазовском районе Донецкой области.
 Заиченко, Георгий Антонович (1921—2001) — советский философ, доктор философских наук, профессор.
 Заиченко, Михаил Михайлович (род. 1951) — советский и российский железнодорожник.
 Заиченко, Сергей Никонович (1929—1998) — передовик производства, токарь Кременчугского автомобильного завода, Герой Социалистического Труда.